Атлетика на -{XXIV}- Летњој универзијди 2007. у Бангкоку Тајланд била је на програму од 7.а до 14. августа 2007. Такмичања су одржана на Националном стадиону Раџамангала. 

Такмичило се у 46 дисциплин (23 мушке и 23 женске). На тачмичењу су оборена два рекорда Универзијаде 3.000 препреке мушкарци и 5.000 метара жене, један национални рекорд и више личних рекорда.

Резултати

Мушке дисциплине

Женске дисциплине

Биланс медаља

Референце

Резултати 
 = 9. 8. 2007. htm Резултати 1. дан - званични сајт (архива)
 = 10. 8. 2007. htm Резултати 2. дан - званични сајт (архива)
 = 11. 8. 2007. htm Резултати 3. дан - званични сајт (архива)
 = 12. 8. 2007. htm Резултати 4. дан - званични сајт 
 = 13. 8. 2007. htm Резултати 5. дан - званични сајт (архива)
 = 14. 8. 2007. htm Резултати 6. дан - званични сајт (архива)
 World Student Games (Универзијада - мушкарци) - GBR Athletics
 World Student Games (Универзијада - женњ) - GBR Athletics
 Резултати
 Резултати финала

Атлетика на Летњим универзијадама
Летња универзијада 2007.